Charles Coffin (1844-1926), een Amerikaans zakenman en bestuursvoorzitter van General Electric
 Pierre Coffin (1967), een Frans filmregisseur en stemacteur
 Coffin (film), Amerikaanse film uit 2011 van Kipp Tribble met Patrick Barnitt en Johnny Alonso